Rock Grove Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Rock Grove Township du comté de Stephenson dans l'Illinois.
 Rock Grove Township du comté de Floyd dans l'Iowa.

Homonymie de townships